

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Koło Młyna – część kolonii Łowiszów w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin
 Koło Młyna – część wsi Tuczempy w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Koło Młyna – część wsi Jodłówka w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pruchnik
 Koło Młyna – część wsi Pełnatycze w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Zarzecze